Такмичење у бацању кугле у мушкој конкуренцији на 23. Европском првенству у атлетици у дворани 1994. одржано је 11. марта у Паризу (Француска).

Титулу европског првака освојену на Европском првенству у дворани 1992. у Глазгову бранио је Клаус Боденмилер из Аустрије.

Земље учеснице 
Учествовала су 22 бацача кугле из 16 земаља.

  Белорусија (1)
  Грузија (1)
  Израел (1)
  Исланд (1)
  Италија (2)
  Југославија (1)
  Немачка (3)
  Румунија (1)
  Русија (1)
  Турска (1)
  Украјина (2)
  Уједињено Краљевство (1)
  Финска (2)
  Француска (1)
  Чешка (1)
  Шпанија (2)

Рекорди

Освајачи медаља

Резултати 
Такмичење је одржано истог дана у два нивоа: квалификације и финале. Квалификациона норма за 12 финалиста износила је 18,80 м /КВ, коју је испунило 12 такмичара.

Квалификације 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 

{|class=wikitable style="text-align:center; font-size:90%"

Укупни биланс медаља у бацању кугле за мушкарце после 23. Европског првенства у дворани 1970—1994.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резулати ЕП у дворани 1994. на сајту maik-richter.de
 Резултати ЕП 1994. на сајту todor66.com
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА].

Европско првенство у атлетици у дворани 1994.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани